Carsonville est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Carsonville, localité du comté de Kings au Nouveau-Brunswick

Carsonville, communauté du comté de Taylor en Géorgie
Carsonville, village du comté de Sanilac dans le Michigan
Carsonville, communauté du comté de Saint-Louis dans le Missouri
Carsonville, communauté du comté de Dauphin en Pennsylvanie
Carsonville, communauté du comté de Grayson en Virginie
Carsonville Township, canton du comté de Becker dans le Minnesota

Voir aussi

Homonymie de toponyme